Jokin es un nombre propio vasco que equivale a Joaquín. Hace referencia a varios artículos:

Personas
Jokin Ceberio, adolescente español que se suicidó a causa del acoso escolar;
Jokin Mitxelena, escritor e ilustrador guipuzcoano;
Jokin Muñoz, profesor y escritor en euskera, navarro;